Mehlmühle bezeichnet:
 eine Mühle, in der Getreide zu Mehl gemahlen wird
 Mehlmühle (Niederau), eine ehemalige Mühle in Düren-Niederau
 Mehlmühle (Dorfen), einen Gemeindeteil der Stadt Dorfen im oberbayerischen Landkreis Erding